Перевёрнутая пирамида — пирамида вершиной вниз, многогранным основанием вверх.

  (или принцип перевёрнутой пирамиды) — метафора и приём создания новостных текстов в журналистике: приоритетность информации убывает от начала текста к его завершению.
  (или принцип «обратной иерархии») — организационная структура, переворачивающая классическую пирамиду иерархических организаций.
  — структура объекта в форме перевёрнутой пирамиды, например:
  () — в парижском Лувре, во Франции.
  (1924) — роман канадца  (1881—1972) .

См. также 
 Пирамида